Real del Monte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mineral del Monte (ort), Hidalgo, 
 Real del Monte, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar